Vauzelles ist Namensbestandteilo folgender Orte:

 Auboncourt-Vauzelles, Gemeinde im Département Ardennes in der Region Grand Est
 Varennes-Vauzelles, Gemeinde im Département Nièvre in der Region Bourgogne-Franche-Comté